Curel (Alpes-de-Haute-Provence)
 Curel (Haute-Marne)